Fiorini ist der Familienname folgender Personen:

 Chiara Fiorini (* 1956), Schweizer Malerin und Objektkünstlerin
 Elisabetta Fiorini Mazzanti (1799–1879), italienische Botanikerin
 Ettore Fiorini (* 1933), italienischer Physiker
 Giuseppe Fiorini (1861–1934), italienisch-deutscher Geigenbauer.
 Giuseppe Fiorini Morosini (* 1945), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Locri-Gerace-Santa Maria di Polsi
 Guido Fiorini (1897–1966), italienischer Architekt und Filmarchitekt
 Marco Fiorini  Schauspieler, Produzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Matteo Fiorini (* 1978), Politiker aus San Marino
 Pietro Fiorini (1539–1629), Italienischer Architekt

Fiorini ist der Name folgender Orte:
 Fiorini (Brtonigla), Ortsteil der Gemeinde Brtonigla, Kroatien